Beaucourt kan syfta på:

 Beaucourt, fransk kommun i departementet Territoire de Belfort
 Beaucourt-en-Santerre, fransk kommun i departementet Somme
 Beaucourt-sur-l'Ancre, fransk kommun i departementet Somme
 Beaucourt-sur-l'Hallue, fransk kommun i departementet Somme